Foca kan syfta på:

 Foča – en stad i Republika Srpska i sydöstra Bosnien och Hercegovina
 Opština Foča – en kommun i Republika Srpska i sydöstra Bosnien och Hercegovina
 Foča-Ustikolina  – en kommun i Federationen Bosnien och Hercegovina i sydöstra Bosnien och Hercegovina    
 Foča (samhälle)  – en ort i norra  Bosnien och Hercegovina
 Foça – en kuststad vid Egeiska havet i den turkiska provinsen İzmir
 Islas Foca  – en ögrupp i Antarktis